Le Championnat des Amériques de basket-ball féminin 2001 s'est déroulé du 10 septembre au  à São Luís.

Format de la compétition

Compétition

Premier tour

Groupe A

Groupe B

Tour final

Classement final

Les trois premiers sont qualifiés pour le Championnat du monde de basket-ball féminin 2002.

Notes et références 

2001
Événement sportif international au Brésil
São Luís (Maranhão)
Amériques féminin 2001
Basket-ball en 2001
Sport au Brésil en 2001
Sport en septembre 2001